Лапино — деревня в центральной части Струго-Красненского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость». Численность населения деревни составляет на 2000 год — 56 жителей, на 2010 год — 45 жителей.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, к северо-востоку от волостного центра — села Новоселье и в 13 км к юго-западу от райцентра — посёлка Струги Красные.

Проходит железная дорога Псков — Струги Красные — Луга — Санкт-Петербург.

История 
В 1941—1944 гг. — в фашистской оккупации.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Лапино вошла в состав образованного муниципального образования Новосельскую волость.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство, железнодорожная станция Лапино.

Транспорт 
Деревня доступна автомобильным и железнодорожным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района